Izbășești se poate referi la:
 Izbășești, Argeș
 Izbășești, Vâlcea

Vezi și 
 Izbașa (nume de familie)